Carlos García (escriptor) (Saragossa, c. 1580 - França(?) c.1630), metge i escriptor barroc espanyol.
 Carlos García García (1970-), un exfutbolista basc.
 Carlos García Gual (1943-), un escriptor balear.
 Carlos García i Badías (1984-), un futbolista català.
 Carlos García Becerra (1977-), un futbolista hispano-veneçolà.
 Carlos García Quesada (1978-), un exciclista espanyol.
 Carlos García Quesada, un futbolista sevillà.
 Gorka de Carlos García (1977-), un futbolista navarrès.